Henri Sorvali – tastierista e chitarrista finlandese
 Kari Sorvali – attore finlandese
 Miitta Sorvali – attrice finlandese
 Ritva Sorvali – attrice finlandese
 Ville Sorvali – cantante e bassista finlandese